Supercopa de España 2009 a fost un meci de fotbal din Spania care s-a jucat între FC Barcelona și Athletic Bilbao. Meciul a fost câștigat cu 5–1 de FC Barcelona după 2ndash;1 în tur și 3ndash;0 în retur.

Barcelona a câștigat cu 5–1 la general pentru a opta Supercupă a Spaniei.

Match details

Tur

Retur

Vezi și 
La Liga 2008-2009
Copa del Rey 2008-009

2009 în fotbal
2009 în Spania